As Above, So Below (dt. Wie oben, so auch unten) steht für:

 eine Maxime der Hermetik, die auf die Schrift Tabula Smaragdina zurückgeht
 As Above, So Below (1973), US-amerikanischer Spielfilm von Larry Clark aus dem Jahr 1973
 As Above, So Below (2012), neuseeländischer Kurzfilm von Kim Gunter aus dem Jahr 2012
 As Above, So Below (2014), deutscher Titel Katakomben, US-amerikanischer Spielfilm von John Erick Dowdle aus dem Jahr 2014
 As Above, So Below (Angel-Witch-Album), Musikalbum der Band Angel Witch aus dem Jahr 2012
 As Above, So Below (Anthony-David-Album), Musikalbum des Sängers Anthony David aus dem Jahr 2011